Minster ist:

 im englischen Sprachraum die Bezeichnung für eine große Kirche, vgl. Münster (Kirche)#England

Minster ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Minster (Ohio), ein Ort im Auglaize County, Ohio (USA)
 Minster (Swale), eine Kleinstadt in Kent (Großbritannien), auch Minster-in-Sheppey oder Minster-on-Sea
 Minster (Sihl), ein Fluss im Kanton Schwyz (Schweiz)

Minster ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Minster (1940–2009), US-amerikanische Friseurin und Schauspielerin
 Carl Minster (1873–1942), deutsch-amerikanischer sozialrevolutionärer Publizist

Minster als Werktitel:
 Minster (Skulptur), Werk von Tony Cragg

Siehe auch:
 Minster-in-Thanet, ein Dorf in Kent (Großbritannien)